Peugeot 304 — компактный автомобиль, выпускавшийся французским автопроизводителем Peugeot с 1969 по 1980 год. Был построен на платформе модели Peugeot 204 с высокой степенью унификации.

Внешность автомобиля, разработанная ателье Pininfarina, не отличалась радикальной новизной, тем не менее, под вполне традиционно выглядящим кузовом скрывалось сразу несколько достаточно прогрессивных по меркам 60-х годов решений, вроде переднего привода с поперечным расположением цельноалюминиевого верхневального двигателя или дисковых тормозов спереди, благодаря чему по управляемости и плавности хода, 304 выглядел привлекательно даже на фоне многих более дорогих моделей своего времени.

Нацеленный на роль семейного автомобиля для среднего класса, 304 быстро столкнулся в этом сегменте рынка с достаточно сильной конкуренцией. В том же 1969 году был представлен несколько более крупный, но дешёвый в производстве и потому предлагавшийся по сравнительно доступной цене Renault 12, а в следующем, 1970, всерьёз заявил о своих претензиях на ту же рыночную нишу и «Citroën», впервые в своей послевоенной истории выпустив модель, промежуточную по престижности между примитивным Citroën 2CV и роскошным Citroën DS — Citroën GS, объединивший практичность семейного хэтчбэка с передовыми технологиями «Citroën».

Тем не менее, в последовавший после бензинового кризиса начала 70-х годов период, спрос на бывшие до того в тренде более крупные (и прожорливые) автомобили резко упал, а их покупатели переключились как раз на 304, так что места на этом рынке хватило всем. Peugeot 304 без особых изменений выпускался до 1980 года, пользуясь на протяжении всего этого времени устойчивым спросом, а его платформа прослужила ещё долгие годы как база для более совершенных моделей — общий выпуск составил 1 178 425 экземпляров. В особенности популярен этот автомобиль был у таксомоторных компаний и полицейских. Широко автомобиль предлагался и на экспорт, в частности, в Египте он до сих пор принадлежит к одним из наиболее распространённых моделей в такси.

Примечания

Ссылки 
 История Peugeot на официальном мини-сайте Peugeot — 100 лет в России

304